Їсалін Бонавентюре і Ребекка Петерсон були чинними чемпіонками, але Бонавентюре вирішила того року не брати участі. Петерсон грала в парі з Юлією Глушко, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Паула Крістіна Гонсалвіш і Саназ Маранд.
Вероніка Сепеде Ройг і Марія Ірігоєн виграли титул, у фіналі перемігши Тара Мур і Конні Перрен з рахунком 6–1, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Rio Open, жінки, парний розряд
2016, жінки, парний розряд